Aceata este o listă cu principalele orașe ale Republicii Turkmenistan:

Turkmenistan